
Molekulska formula -{C21H28O5}- se može odnositi na:

 Aldosteron
 Kortizon
 Prednizolon, kortikosteroid
 Roksibolon, anabolički steroid